

Pessoas 
 Twinkle (cantora), cantora pop inglesa dos anos 1960.

Música 
 Twinkle (EP), álbum de banda coreana.
 Twinkle (canção), canção que dá título ao EP.
Twinkle, Twinkle, Little Star, tradicional canção de ninar inglesa com versos da poeta Jane Taylor.
"Twinkle", canção pop japonesa de Kumi Koda e Show Luo.
"Twinkle Toes", canção de Roy Orbison.

Geografia 
Lago Twinkle (Ontário)

Outros 
Hoshi wa Utau, mangá japonês conhecido em vários países como Twinkle Star.
Wikipédia:Scripts/Twinkle, ferramenta interna da própria Wikipédia.

Ver também 
Twink

Desambiguação